Baderich oder Bederich ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name erscheint im 5. Jahrhundert im Thüringerreich, dann wieder im 12. Jahrhundert an der unteren Saale.

Varianten 
 Baderich, lateinisch Badericus, Bathericus
 Bederich, lateinisch Bethericus

Namensträger 
Baderich (Altthüringer) (480/490–um 530) Sohn des Thüringer Königs Bisinus 
 Baderich von Jabilinze († nach 1179), Graf von Jabilinze und Dornburg und erster Burggraf von Brandenburg
 Baderich von Dornburg († nach 1198 oder nach 1240), Graf von Dornburg und Mühlingen, Sohn von Baderich von Jabilinze
Baderich von Belzig († nach 1251), letzter Burggraf von Brandenburg, Enkel von Baderich von Jabilinze

Männlicher Vorname